Владимир Антонович Ралько (1922—2006) — участник Великой Отечественной войны, партизан, председатель колхоза «Оснежицкий». Дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976).

Биография 
Родился 30 июля 1922 года в селе Подаресье Стародорожского района Минской области. Отец — Антон Акимович. Мать — Ефимия Ефимовна.

Годы Великой Отечественной войны 
В 1941 году стал курсантом Краснодарского авиационного училища. С 1942 года находился в действующей армии в качестве стрелка-радиста тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. При выполнении боевого задания в начале лета 1942 года самолёт был сбит над Крымом. Экипаж попал в плен. Контуженый Ралько вместе с другими членами экипажа оказался в лагере в Ровенской области, откуда ему удалось бежать. Укрываясь в лесах и среди болот, преодолев немало опасностей, в июне 1942 года он вместе с товарищами оказался в Белоруссии, в партизанском отряде В. З. Коржа. Вначале был пулемётчиком, затем — командиром отделения, взвода. В сентябре 1942 года стал секретарём комсомольской организации отряда. До июля 1944 года сражался в партизанском отряде.

Трудовая деятельность 
После освобождения Белоруссии Ралько работал заведующим земельным отделом Пинского райисполкома. В 1950 году колхозники четырёх деревень объединились в колхоз «Оснежицкий». Владимира Антоновича избрали председателем и на этом посту он трудился на протяжении 42 лет. Под его руководством колхоз превратился в крупное многоотраслевое предприятие. На бедных полесских землях в 1960—1980-е годы колхоз получал устойчивые урожаи зерновых по 48—59 центнеров с гектара, а на отдельных участках — по 72 центнера.

Колхоз «Оснежицкий» удостоен ордена Ленина (1966 год), а его председатель был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ралько избирался членом Брестского обкома и ЦК КПБ, депутатом Верховного Совета БССР (1959—1963), депутатом Верховного Совета СССР (1966—1970 и 1974—1984).

После выхода на пенсию (1992) жил в Пинске в доме № 176 по улице Первомайской.

Умер Владимир Антонович 29 ноября 2006 года. Похоронен на кладбище в деревне Вишевичи рядом с могилой жены.

Семья 
 Дочь — Ольга, инженер-химик.
 Сын — Владимир, механик.
 Внуки — Михаил, студент; Владимир, аспирант. Старший внук В. А. Ралько - Владимир Пугач — лидер известной белорусской рок-группы J:Морс.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда,
 Награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и многими другими наградами.
 Награждён «Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь».

Память 
 Бюст Ралько В. А. установлен в центральной усадьбе хозяйства деревни Оснежицы.
 В мае 2008 года на доме в Пинске, где жил Ралько В. А., установлена мемориальная доска.
 Автор книги «Оснежицкий путь».

Примечания

Ссылки 

 РАЛЬКО Владимир Антонович, биография

Дважды Герои Социалистического Труда
Похороненные в Пинском районе
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Члены ЦК КП Белоруссии
Председатели колхозов
Члены Брестского обкома КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании